Důkaz může být:
 nepochybné zdůvodnění a ověření pravdivosti

právo
 důkaz (právo) –  prostředek, kterým lze zjistit stav věcí
 podání důkazního prostředku o určité skutečnosti
 Nepřímý důkaz v kriminalistice a soudním dokazování

matematika a logika
 důkaz (logika) –  postup odvození určitého tvrzení z axiomů logického systému prostřednictvím posloupnosti postupně upravovaných výroků vycházejících z axiomů, na jejímž konci stojí dokazované tvrzení
 Nepřímý důkaz v logice
 matematický důkaz –  metoda prokazování pravdivosti matematických vět
 Přímý důkaz
 Nepřímý důkaz
 Důkaz sporem
 Důkaz indukcí
 Matematická indukce

 literatura
 Důkaz (Asimov) – sci-fi povídka spisovatele Isaaca Asimova
 Důkaz (Clement) – sci-fi povídka amerického spisovatele Hala Clementa

Související články 
 Dokazování

Externí odkazy